Tetrabrunneospora är ett släkte av svampar. Tetrabrunneospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tetrabrunneospora